Dit is een lijst van planetoïden 41501-41600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41501) - || 2000 QA146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41502) - || 2000 QK147|| 23 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (41503) - || 2000 QG148|| 26 augustus 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (41504) - || 2000 QY148|| 29 augustus 2000 || R. H. McNaught
|-
| (41505) - || 2000 QP150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41506) - || 2000 QD151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41507) - || 2000 QU157|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41508) - || 2000 QY160|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41509) - || 2000 QL169|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41510) - || 2000 QU171|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41511) - || 2000 QC174|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41512) - || 2000 QV179|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41513) - || 2000 QL180|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41514) - || 2000 QR180|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41515) - || 2000 QL181|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41516) - || 2000 QN181|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41517) - || 2000 QK182|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41518) - || 2000 QD196|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41519) - || 2000 QH196|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41520) - || 2000 QG207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41521) - || 2000 QL207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41522) - || 2000 QX211|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41523) - || 2000 QD217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41524) - || 2000 QU217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41525) - || 2000 QP218|| 20 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (41526) - || 2000 QW221|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (41527) - || 2000 QX221|| 21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (41528) - || 2000 RN4 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41529) - || 2000 RC6 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41530) - || 2000 RD9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41531) - || 2000 RN9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41532) - || 2000 RO9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41533) - || 2000 RV9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41534) - || 2000 RX9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41535) - || 2000 RL10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41536) - || 2000 RJ15|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41537) - || 2000 RS15|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41538) - || 2000 RC30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41539) - || 2000 RA32|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41540) - || 2000 RT38|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (41541) - || 2000 RV38|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (41542) - || 2000 RZ38|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (41543) - || 2000 RU40|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41544) - || 2000 RD41|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41545) - || 2000 RA43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41546) - || 2000 RZ45|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41547) - || 2000 RA46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41548) - || 2000 RG46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41549) - || 2000 RN46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41550) - || 2000 RO46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41551) - || 2000 RN50|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (41552) - || 2000 RS52|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41553) - || 2000 RT52|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41554) - || 2000 RH53|| 5 september 2000 || K. Korlević
|-
| (41555) - || 2000 RT53|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41556) - || 2000 RC54|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41557) - || 2000 RJ54|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41558) - || 2000 RG57|| 7 september 2000 || Spacewatch
|-
| (41559) - || 2000 RD60|| 8 september 2000 || K. Korlević
|-
| (41560) - || 2000 RF66|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41561) - || 2000 RQ66|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41562) - || 2000 RR67|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41563) - || 2000 RL71|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41564) - || 2000 RX71|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41565) - || 2000 RJ72|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41566) - || 2000 RU72|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41567) - || 2000 RN73|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41568) - || 2000 RU73|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41569) - || 2000 RC74|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (41570) - || 2000 RW75|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41571) - || 2000 RT81|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (41572) - || 2000 RL92|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (41573) - || 2000 RB99|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (41574) - || 2000 SQ1 || 19 september 2000 || LINEAR
|-
| (41575) - || 2000 ST1 || 20 september 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41576) - || 2000 SF2 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (41577) - || 2000 SV2 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (41578) - || 2000 SE3 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (41579) - || 2000 SG20|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41580) - || 2000 SV22|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (41581) - || 2000 SY22|| 25 september 2000 || K. Korlević
|-
| (41582) - || 2000 SL27|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41583) - || 2000 SP34|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41584) - || 2000 SL35|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41585) - || 2000 ST37|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41586) - || 2000 SH38|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41587) - || 2000 SX38|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41588) - || 2000 SC46|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (41589) - || 2000 SJ46|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (41590) - || 2000 SZ50|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41591) - || 2000 SL52|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (41592) - || 2000 ST53|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41593) - || 2000 SH58|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41594) - || 2000 SG63|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41595) - || 2000 SV66|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41596) - || 2000 SW67|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41597) - || 2000 ST72|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41598) - || 2000 SL74|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41599) - || 2000 SV75|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (41600) - || 2000 SJ76|| 24 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten